Jesús Ortega puede referirse a:

 Jesús Ortega Irusta (1935-), músico cubano.
 Jesús Ortega Martínez (1952-), político mexicano.
 Jesús Ortega Pérez (1968-), escritor español.
 Jesús Ortega, actor español.

en:Jesús Ortega (disambiguation)